Saint-Victor puede referirse a:

 Saint-Victor, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Victor, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Victor, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Victor, comuna francesa situada en Dordoña.
 Abadía de San Víctor de Marsella, abadía francesa que data del siglo V.
 Escuela de San Víctor, escuela filosófica y mística de la edad media.